Treibjagd bezeichnet:
 Jagd #Treibjagd, Oberbegriff für Jagdarten, bei denen Wild von bzw. zu Jägern zugetrieben wird
 Treibjagd (Wohmann), Erzählung von Gabriele Wohmann aus dem Jahr 1970
 Treibjagd (Comic), Comicalbum von Pierre Christin und Enki Bilal
 Treibjagd (Album), ein Musikalbum von Udo Jürgens

Treibjagd ist der Titel der folgenden Filme:
 Treibjagd (Film), französischer Thriller aus dem Jahr 1972 
 Der Bulle von Tölz: Treibjagd, 24. Folge der Fernsehserie Der Bulle von Tölz (2000)
 Ein starkes Team: Treibjagd, 70. Folge der Fernsehreihe Ein starkes Team (2017)
 Treibjagd im Dorf, österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Peter Keglevic (2017) 
 Tatort: Treibjagd, 1072. Folge der Fernsehreihe Tatort (2018)
 Die Füchsin: Treibjagd, deutscher Fernsehfilm von Marc Rensing (2021)

Siehe auch